Untitled, palavra da língua inglesa para "sem título".
Ou ainda:
Untitled — obra de arte de Banksy
 Untitled (álbum de Korn)
 Untitled (álbum de Nas)
 Untitled (álbum de The Rembrandts)
 Untitled (canção) — single da banda canadiana Simple Plan.